El apellido Cottrau corresponde a sendos compositores y editores italianos de origen francés.
Guglielmo Cottrau (1797-1847), autor de los temas musicales en los que se inspiró Franz Liszt para componer la Tarantella de los Années de Pèlerinage.
Teodoro Cottrau (1827-1879), hijo del anterior y autor de la canción Santa Lucia.